Thomas Wharton kan syfta på bland andra:

Thomas Wharton, 1:e baron Wharton (1495-1568), engelsk adelsman
Thomas Wharton, 2:e baron Wharton (1520-1572), engelsk adelsman
 Thomas Wharton (anatom) (1614–1673), engelsk anatom
Thomas Wharton, 1:e markis av Wharton (1648-1715), engelsk politiker
Thomas Wharton (politiker) (1735-1778), amerikansk politiker

Se även
 Thomas Warton (1728-1790), engelsk litteraturhistoriker och poet